Баумгартнер () — прізвище німецького походження.

Відомі носії:
 Грегор Баумгартнер (1979) — австрійський хокеїст.
 Губерт Баумгартнер (1955) — австрійський футболіст, воротар.
 Жолт Баумгартнер (1981) — угорський автогонщик, пілот Формули-1
 Нолан Баумгартнер (1976) — канадський професійний хокеіст
 Фелікс Баумгартнер (1969) — австрійський бейс-джампер, парашутист-рекордсмен
 Домінік Баумґартнер (нім. Dominik Baumgartner, нар. 20 липня 1996) — австрійський футболіст.
 Крістоф Баумгартнер (,   1 серпня 1999) — австрійський футболіст.
Німецькі прізвища